Татарка — многозначный термин.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Татарка — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Татарка — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Татарка — деревня в Любанском районе Минской области.
 Татарка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Татарка — рабочий посёлок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Казахстан
 Татарка — район в Алма-Ате.

Россия
 Татарка — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Татарка — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Татарка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Татарка — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Татарка — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Татарка — село в Черлакском районе Омской области.
 Татарка — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Татарка — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Татарка — село в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Татарка — деревня в Увельском районе Челябинской области.

Украина
 Татарка — до 1946 г. название села Прилиманское Овидиопольского района Одесской области.

Реки 
 Татарка (приток Ангары) — в Красноярском крае
 Татарка (приток Ануя) — в Алтайском крае
 Татарка (приток Барневы) — в Курганской области
 Татарка (приток Егорлыка) — в Ставропольском крае
 Татарка (приток Енисея) — в Красноярском крае
 Татарка (приток Зелёнки) — в Республике Алтай
 Татарка (приток Ини) — в Алтайском крае
 Татарка (приток Калалы) — в Ставропольском и Краснодарском краях
 Татарка (приток Кии)
 Татарка (приток Коксы) — в Республике Алтай
 Татарка (приток Кумы) — в Ханты-Мансийском АО
 Татарка (приток Мокрого Карамыка) — в Ставропольском крае
 Татарка (приток Ницы) — в Свердловской области
 Татарка (приток Очёра) — в Пермском крае
 Татарка (приток Савалы) — в Воронежской области
 Татарка (приток Самары) — в Днепропетровской области
 Татарка (приток Нижней Терси) — в Кемеровской области
 Татарка (приток Увельки) — в Челябинской области
 Татарка (приток Шадейки) — в Пермском крае
 Татарка (приток Южного Козленца) — в Нижегородской области

Другое 
 Татарка — женщина татарской национальности.
 Татарка — историческая местность Киева.
 Татарка — одно из названий лука-батуна, растения  семейства луковых.
 Tatarka — российская влогерша, рэп-исполнитель.